Therese Persson ist der Name folgender Personen:

* Therese Persson (Fußballspielerin, 1986) (* 1986), schwedische Fußballspielerin 
 Therese Persson (Fußballspielerin, 1991) (* 1991), schwedische Fußballspielerin 
 Therese Persson (Ringerin) (* 1995), schwedische Ringerin